Antoine Chéreau (1776-1848), pharmacien français ;
 Eugène Chéreau (1866-1949), coureur cycliste français ;
 Ollivier Chereau (), écrivain français ;
 Patrice Chéreau (1944-2013), réalisateur ou metteur en scène français de films, pièces de théâtre et opéras ;
 Patricia Chéreau (née en 1977), karatéka française.

Les Chéreau, famille d'artistes 
Originaires de Blois, ils s'installent vers 1712 dans le quartier de la rue Saint-Jacques à Paris et font partie en termes de quantités des plus importants marchands d'estampes à cette époque. Femmes et hommes travaillent l'art de la gravure :

 François  Chéreau (1680-1729), graveur français et marchand d'estampes, avec sa femme Marguerite Caillou (?-1755), dite la « Veuve Chéreau » ;
 François II Chéreau (1717-1755), son fils, graveur et marchand d'estampes à Paris, marié à sa cousine Geneviève-Marguerite Chéreau (1725–1782), fille de Jacques Chéreau dit le Jeune ;
 Jacques-François Chéreau (1742-1794), son fils, graveur et marchand d'estampes à Paris ;
 Jacques Chéreau dit le Jeune (1688-1776), frère de François I Chéreau, dessinateur, graveur, éditeur et marchand d’estampes français, marié à Marguerite-Geneviève Chiquet ;
 Jacques Simon I Chéreau (1732 - 1786), son fils, éditeur et marchand d'estampes parisien.
 Jacques Simon II Chéreau (après 1761 ? - 1805), son fils, graveur, éditeur et marchand d'estampes parisien, tenant boutique rue Saint-Jacques, près la Fontaine Saint-Séverin.
 Anne-Louise Chéreau (1740–1775) mariée au graveur et pastelliste Jacques-Gabriel Huquier.

Odonymes
 Rue Chéreau, voie du  de Paris.
 Place Patrice-Chéreau, voie du 3e arrondissement de Paris.
 Rue Pierre-Chéreau, voie de Nantes
 Rue Jean-Chéreau, voie d'Avranches

Entreprise
 Chéreau, est une entreprise normande établie au Val-Saint-Père et à Ducey-Les Chéris près d'Avranches dans la Manche, spécialisée dans la fabrication de camions frigorifiques.

Notes et références